Sago peut faire référence à :

Toponyme 

 Sago, commune du Burkina Faso ;
 Sago, commune du nord de la Côte d'Ivoire ;
 Sago, localité du sud-ouest de la Côte d'Ivoire.

Divers 
 Sago, revue francophone espérantiste ;
 Sago, insulte argotique roumaine signifiant « prostituée ».

Homonymie de localités